Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1931 года прошёл 21-22 февраля в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 22 спортсмена. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в пятый раз стал финн Клас Тунберг.

Результаты 

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1931 года
Спорт в Финляндии в 1931 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)